Тосу — топонимы.

  — город в Японии, находящийся в префектуре Сага.
 Тосу — село в Вилюйском улусе Якутии России, административный центр Халбакинского наслега.